Gegen alle steht für:

 Gegen alle (Partei) (Против всех), politische Partei in Russland
 Gegen alle (Wahlrecht), Wahlmöglichkeit
 Gegen alle, Alternativtitel von Gegen den Strich, Roman von Joris-Karl Huysmans (1884)